Loquai ist der Familienname von:

 Ferdinand Loquai (1838–1899), österreichischer Fabrikant und Politiker
 Franz Loquai (* 1951), deutscher Germanist
 Heinz Loquai, deutscher Soziologe und General a. D.